Ambatomainty (district), een district van Madagaskar
Ambatomainty (stad), de hoofdstad van dit district
Ambatomainty (Alaotra-Mangoro), een plaats en commune in het Malagassische district Amparafaravola
Ambatomainty (Haute Matsiatra), een plaats en commune in het Malagassische district Ikalamavony
Ambatomainty airport, een vliegveld